Władysław Górski ist der Name folgender Personen:

* Władysław Górski (Geiger) (1846–1915), polnischer Geiger und Komponist
 Władysław Górski (Jurist) (1917–2015), polnischer Jurist